James Birney – amerykański abolicjonista, kandydat na prezydenta w 1840 i 1844 roku.
 James Birney – amerykański polityk, ambasador USA w Holandii.